Atili Fortunat, escriptor en llatí del .
 Curi Fortunat, advocat romà de la meitat del segle V
 Venanci Fortunat, poeta llatí
 Sants Fortunat i Fèlix, sants màrtirs a Aquileia en 303.
 Sants Hermàgores i Fortunat, sants màrtirs a Aquileia al .
 Sants Fortunat, Fèlix i Aquil·leu, llegendaris sants màrtirs de Valença.
 Fortunat l'apòstol, company dAcaic de Corint
 Publi Eli Fortunat, pintor romà ()